Minota steht für:

 Minota (Gattung), Gattung der Flohkäfer
 Nicole Minota (* 1995), ecuadorianische Leichtathletin